Concord Records — американский лейбл звукозаписи, принадлежащий , расположен в Беверли-Хиллз, Калифорния. Concord Records был основан в 1972 году, исполнители записывающиеся на лейбле получили 14 премий Грэмми.

Логотип лейбла состоит из двух нот C и J, был нарисован художником Дэном Баком.

История 
В 1999 году Concord Records был куплен Хэлом Габа и продюсером Норманом Лиром. В 2002 офис лейбла был перенесен в Калифорнию, Беверли-Хиллз. В том же году Concord Records в сотрудничестве с Starbucks создали компанию Genius Loves, которая выиграла восемь премий Грэмми.

В 2005 году студия  приобрела Concord Records, заключив сделку с её дочерней компанией Heads Up.

В 2007 году руководители Concord Records и Starbucks основали лейбл Hear Music, они предложили музыкантам Полу Маккарти, Джони Митчеллу и Джону Мелленкампу записываться на нём. Starbucks перестала быть их партнёром, Concord Records продолжал выпускать альбомы через Heads Up, выпустив пятый альбом Кэрол Кинг и Джеймса Тейлора  в 2010 году.

В 2008 компания Village Roadshow Picturies Group и Concord Music объединились, в результате чего была образована Village Roadshow Entertaiment Group.

Кенни Джи в начале 2008 года подписал контракт с Concord Records, Герб Алперт в 2009 году. 5 июня 2009 Дэйв Коз подписал договор с Concord Records.

В 2010 Concord Records объявила о том, что все сольные альбомы Пола Маккартни будут выпускаться на Concord Music.

Исполнители 

 AFI
 
 
 Билл Эванс
 Билли Гиббонс
 Бони Джеймс
 
 Кол Чейдер
 
 
 Чик Корма
 Кристиан Скотт
 
 
 Дейв Брубек

 Дэйв Коз
 
 
 
 
 
 
 Эсперанса Сполдинг
 Фантазия Баррино
 
 
 
 Джин Харрис
 Джордж Бенсон
 

 Херб Эллис
 
 Джеймс Тайлер
 
 
 
 
 Кейт Буш
 Кейт Хиггинс
 
 Кенни Джин
 Кенни Уэйн Шеппард
 Курт Эллинг
 Линдси Стирлинг
 

 
 Молли Рингуолд
 Пол Саймон
 
 Postmodern Jukebox
 
 
 
 Розмари Клуни
 
 
 Сержио Мендес

Записывались ранее 
 Барри Манилоу
 
 Майкл Болтон
 Теренс Бланшар
 Тони Беннетт

Примечания

Ссылки